Die UK Championship 1977 waren ein Snookerturnier, das vom 26. November bis zum 3. Dezember 1977 in Blackpool ausgetragen wurde. Das Finale gewann Patsy Fagan mit 12:9 gegen Doug Mountjoy.

Preisgeld 
 Sieger: 2000 £
 Finalist: 1000 £
 Halbfinalist: 500 £
 Viertelfinalist: 250 £

Insgesamt: 5000 £

Ergebnisse

1. Runde

Finalrunde 

kl. = kampflos weiter

Einzelnachweise 

1977
Snookerveranstaltung 1977
Billardturnier in Blackpool